Блоџет има више значења:
 Блоџет (Орегон)
 Блоџет (Мисури)